De Hoeksteen kan verwijzen naar een (in het algemeen) protestants kerkgebouw;
 De Hoeksteen (Amersfoort)
 De Hoeksteen (Barchem)
 De Hoeksteen (Barneveld)
 De Hoeksteen (Goes)
 De Hoeksteen (Haarlem)
 De Hoeksteen (Hallum)
 De Hoeksteen (Middelburg)
 De Hoeksteen (Uithoorn)
 De Hoeksteen (Veenendaal)

of:
 De Silo (Zoetermeer), tot 2007: De Hoeksteen
 De verbinding (Amsterdam), tot 2006: De Hoeksteen, Louis Couperusstraat 133, Amsterdam
 Theaterkerk Nes, tot 2017: De Hoekstien